Des hommes et des dieux, film documentaire d'Anne Lescot et Laurence Magloire, sorti en 2002, sur le vaudou.
 Des hommes et des dieux, film français de Xavier Beauvois, sorti en septembre 2010, sur les moines de Tibhirine.